Прижим:

 Прижим — нагон воды на отвесный (обычно скальный) берег на повороте реки под действием центробежных сил.
 Прижим — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.